Stadskasteel Oudaen in Utrecht
Kasteel Oudaen in Breukelen
Oudaan, straat in het historische centrum van Antwerpen
Den oudaan, de politietoren aan de Oudaan in Antwerpen
Joachim Oudaen, Nederlands schrijver en dichter (1628-1692)